Европско првенство у кошарци 1981. је 22. по реду европско кошаркашко првенство за мушкарце, које се одржало од 26. маја до 5. јуна 1981. у Чехословачкој. Утакмице су се играле у три града: Хавиржову, Братислави и Прагу. Чехословачка је други пут била домаћин Европског првенства, први пут је то било 1947. године.

Совјетски репрезентативац Валдис Валтерс је био најкориснији играч турнира (МВП), а најбољи стрелац је био пољски репрезентативац Мјечислав Млинарски са просечно 23,1 поена по утакмици.

Систем такмичења 
На првенству је учествовало 12 репрезентација, које су у такмичењу по групама биле подељене у две групе А и Б са по 6 екипе. Играло се по једноструком бод систему — свако са сваким по једну утакмицу.

Три првопласиране екипе из обе групе су формирале финалну групу, док су остале екипе формирале групу за пласман од 7. до 12. места. Играло се као и у такмичењу по групама, са разликом што су се међусобни резултати екипа из група преносили у табелу новоформираних група, тако да те екипе нису поново међусобно играле. Трећепласирана и четвртопласирана екипа из финалне групе су играле утакмицу за треће место, док су две првопласиране екипе финалне групе играле финалну утакмицу.

Дворане

Учесници 
Дванаест репрезентација било је подељено у две групе:

Такмичење по групама

Група А (Братислава)

Група Б (Хавиржов)

Завршница

Пласман од 7. до 12. места

Финална група (Праг)

Утакмица за 3. место

Финале

Коначан пласман

Састави победничких екипа

Види још 
 Европско првенство у кошарци за жене 1981.

Спољашње везе 
 Европско првенство 1981. на сајту ФИБА Европа
 Првенства осамдесетих на сајту ФИБА Европа

 
Европска првенства у кошарци
Кошарка у Чехословачкој
Кошарка у 1981.
Спорт у Братислави
Спорт у Прагу